Steinbachtalsperre steht für:
 Steinbachtalsperre (Nordrhein-Westfalen) bei Kirchheim, Euskirchen, Kreis Euskirchen
 Steinbachtalsperre in Annen, Witten, Nordrhein-Westfalen, siehe Annen (Witten) #Annener Freibad
 Steinbachtalsperre (Rheinland-Pfalz) bei Sensweiler, Verbandsgemeinde Herrstein-Rhaunen, Landkreis Birkenfeld